Куйбіда́ — українське прізвище. Відомі носії: 

 Куйбіда Василь Степанович (1958) — український політик, громадський діяч, науковець. Народний депутат України 5-го та 6-го скликань, голова Народного руху України.
Куйбіда Віктор Віталійович (1959) — український професор, доктор історичних наук, науковець. Декан факультету фізичного виховання Університету Григорія Сковороди в Переяславі.
 Куйбіда Степан Олексійович (1922–2013) — український громадський діяч, довголітній політв'язень, член ОУН, воїн УПА. Батько Василя Куйбіди
 Мандрик-Куйбіда Катерина Михайлівна (1927–2004) — українська поетеса, учасниця визвольних змагань, довговічний політв'язень, мати Василя Куйбіди

Українські прізвища